Li Ye peut désigner :
 Li Ye (-784), poétesse chinoise ;
 Li Ye (867-904), empereur chinois taoïste de la dynastie Tang, connu sous le nom de Tang Zhaozong ;
 Li Ye (1192-1279), mathématicien chinois ;
 Li Ye (1983-), patineur de vitesse sur piste courte chinois.